Maria Francisca Benedicta Anna Isabella Antonia van Bragança (Lissabon, 25 juli 1746 – aldaar, 18 augustus 1829) was een Portugese infante, en de jongste dochter van koning Jozef I van Portugal en Marianne Victoria van Bourbon. Ze is vernoemd naar paus Benedictus XIV

Benedicta trad op 21 februari 1777 in het huwelijk met haar neef, infant Jozef Frans, prins van Beira, erfgenaam van de Portugese troonopvolgster, Benedicta's oudste zuster Maria Francisca. Diezelfde Maria werd op 24 februari van datzelfde jaar koningin van Portugal als Maria I. Benedicta en Jozef hadden geen kinderen, maar Benedicta had wel twee miskramen in 1781 en 1786.

Drie dagen na de huwelijksvoltrekking stierf Benedicta's vader, koning Jozef I. Daardoor werd de oudste zus van Benedicta de eerste koningin van Portugal. Infant Jozef Frans werd de nieuwe kroonprins van Portugal en kreeg daardoor de titels Prins van Brazilië en werd de zestiende hertog van Bragança. Benedicta werd toen prinses-gemalin van Brazilië.

Op 11 september 1788 stierf Benedicta's man, Jozef Frans, en Benedicta werd toen de douairière prins van Brazilië, zoals ze ook vooral bekendstond voor de rest van haar lange leven. In 1808 ging ze met de rest van de koninklijke familie in ballingschap in Brazilië.

Benedicta stierf in Lissabon en ligt begraven in het Klooster van São Vicente de Fora. Ze was het laatste overlevende kleinkind van Johan V van Portugal.

Huis Bragança
Hertog van Bragança
Portugal, B
Portugal, B